Patagona is een geslacht van vogels uit de familie kolibries (Trochilidae). Er is één soort:
 Patagona gigas (Reuzenkolibrie)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen het monotypische geslacht Patagona en de onderfamilies en geslachtengroepen van de kolibries weer.

Kolibries